Dustin Brown era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Izak van der Merwe.

Il singolare maschile  del torneo di tennis Soweto Open 2011, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitore Izak van der Merwe che ha battuto in finale Rik De Voest 6–7(2), 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Dustin Brown (semifinali)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Michał Przysiężny (quarti di finale, ritiro)
 Izak van der Merwe (campione)

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Rik De Voest (finale)
  Andrej Martin (quarti di finale)
  Matthew Ebden (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Soweto Open 2011